Мелеке́сская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в пределах города Димитровграда, а также Мелекесского, Новомалыклинского, Сенгилеевского, Старомайнского, Тереньгульского и Чердаклинского районов Ульяновской области. Входит в состав Симбирской митрополии.

Кафедральный центр — город Димитровград, именовавшийся до 1972 года «Мелекесс».

История 
6 сентября 1923 года Постановлением Патриарха Тихона № 25 в Самарской епархии была открыта кафедра викарного епископа в городе Мелекесе. Викариатство пресеклось в 1930-е годы.

Решением Священного Синода Русской православной церкви от 26 июля 2012 года образована самостоятельная Мелекесская епархия с включением её в состав новообразованной Симбирской митрополии.

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 главой епархии был избран иеромонах Диодор (Исаев), клирик Симбирской епархии.

Епископы 
 Мелекесское викариатство Самарской епархии
 Павел (Введенский) (6 сентября 1923 — 13 июля 1927)
 Николай (Ипатов) (16 сентября 1927 — январь 1928)
 Георгий (Анисимов) (15 января — апрель 1928)
 Амфилохий (Скворцов) (27 апреля — не позднее июля 1928) не допущен властями на кафедру

 Мелекесское викариатство Ульяновской епархии
 Амвросий (Казанский) (1929—1932)
 Серафим (Зборовский) (19 октября 1932 — 29 июня 1934)
 Артемон (Евстратов) (1934 — 30 сентября 1935)
 Аркадий (Ершов) (30 сентября — 22 октября 1935)

 Мелекесская епархия
 Прокл (Хазов) (26 июля 2012 — 19 мая 2013) , митрополит Симбирский
 Диодор (Исаев) (с 19 мая 2013)

Благочиния 
Епархия разделена на 7 церковных округов:
 Димитровградское благочиние
 Мелекесское благочиние
 Новомалыклинское благочиние
 Сенгилеевское благочиние
 Старомайнское благочиние
 Теренгульское благочиние
 Чердаклинское благочиние

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мелекесская епархия на сайте Патриархия.ru

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Симбирская митрополия
Появились в 2012 году в России
2010-е годы в Ульяновской области
2012 год в религии